Мизия (, 18 июня 1955 года, Порту) — португальская певица, исполнительница фаду.

Биография и творчество 
Отец — португалец, мать — каталонка. Первый альбом выпустила в 1991 году.

Псевдоним взяла в честь Мизии Серт.

Поет на португальском, каталанском, испанском, английском, французском, неаполитанском, японском языках. Соединила традиции фаду, идущие от Амалии Родригиш, с новыми для фаду инструментами (аккордеон, скрипка, фортепиано, контрабас), стилистическими элементами болеро и танго, обращением к текстам лучших португальских поэтов (Фернандо Пессоа, Мариу де Са-Карнейру, Антониу Ботту, Жозе Сарамаго, Вашку Граса Моура, Роза Лобату де Фариа, Наталия Коррейя, Агуштина Беса-Луиш, Лидия Жоржи, Антониу Лобу Антунеш и др.).

Выступала с такими певицами, как Мария Бетания, Уте Лемпер, Анжелика Ионатос, пианисткой Марией Жуан Пиреш, сотрудничала с актерами Марией де Медейруш, Кармен Маура, Фанни Ардан, Изабель Юппер, Аньес Жауи, Мирандой Ричардсон, художниками Арманом, Гилбертом и Джорджем, фотографом Софи Калль и др.

Участвовала в фильме Джона Туртурро «Страсть» (англ., 2010), ещё нескольких фильмах.

Дискография 
 1991 — Мизия / Mísia
 1993] — Фаду / Fado
 1995] — Чем меньше, тем больше / Tanto menos, tanto mais (Большая премия академии звукозаписи Шарля Кро, отнесен газетами «Le Monde», «L'Express» и «Libération» к лучшим дискам года)
 1998 — Garras dos Sentidos (Серебряный диск Португалии)
 1999 — Paixões diagonais
 2001 — Ритуал / Ritual
 2003 — Canto
 2005 — Drama box
 2009 — Улицы (Лиссабон и туристы)/ Ruas (Lisboarium & Tourists)
 2011 — Богоматерь ночи / Senhora da Noite
 2013 — Delikatessen Café Concerto

Признание 

 Премия немецкой критики (2003)
 Большая вермелевая медаль Парижа (2004)
 Португальский Орден Заслуг (2005)
 Премия Джильда (Италия, 2011).
 Кавалер и офицер французского Ордена искусств и литературы

Ссылки 
 На сайте IMDB

Певцы и певицы Португалии
Исполнители фаду
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Офицеры французского ордена Искусств и литературы
Артисты, известные под псевдонимами